EF Education-TIBCO-SVB er et kvindeligt cykelhold fra USA, som siden 2022 har kørt på UCI Women's World Tour. Holdet blev etableret i 2006 af den forhenværende cykelrytter Linda Jackson.

Holdet

2023

Sejre

2022

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 
 
 

Cykelhold fra USA
Cykelhold for kvinder
Etableret i 2006